Міжнародний аеропорт Сараєво або Аеропорт Бутмир (, , )  — провідний міжнародний аеропорт Боснії і Герцеговини, розташований за 6 км на північний захід від залізничного вокзалу Сараєво у передмісті Бутмир.

Після підписання Дейтонських угод в 1996 році аеропорт став приймати рейси комерційних авіакомпаній, в тому числі B&H Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa, Jat Airways, Croatia Airlines, Turkish Airlines, Germanwings тощо. У 2016 році аеропортом Сараєво скористалися 838,966 особи в той час, як в 1996 році їх було тільки 25,000

У 2005 році Європейське відділення Airports Council International нагородило Міжнародний аеропорт Сараєво премією Кращий аеропорт з пасажирообігом менш як 1 млн пасажирів

Наземний транспорт

Автострада 
З аеропорту Сараєво є виїзд на автомагістраль Сараєво — Зениця — Мостар (A1).

Автобуси 
Автобус № 200E, операторів JKP GRAS та Centrotrans-Eurolines прямує за маршрутом Аваз — Неджаричі — Алипашино Поле — RTV Дом — Отока — Д. Мальта — Пофаличі — Ж. Музей — Бащаршижа

Авіалінії та напрямки, липень 2020

Пасажирські

Вантажні

Статистика

Примітки

Посилання 

 Official website
 Sarajevo International Airport upgrade 2010

Транспорт у Сараєві
Аеропорти Боснії і Герцеговини
засновані в Європі 1969
Аеропорти, збудовані 1969